Белтёрбет (Белтурбет, Белтарбет; ;  (Бел-Тарьбирть)) — (малый) город в графстве Каван (провинция Ольстер), Ирландии. Расположен в 14 км от города Каван, в 123 км от Дублина. Белтёрбет лежит на автомагистрали  Ирландии. Это в 4 км от границы с Северной Ирландией между графствами Каван и Фермана и в 36 км южнее Эннискиллена. Город имеет автобусное сообщение с Дублином и западным побережьем.

Преступность 
28 декабря 1972 в городе прогремел теракт: ольстерскими лоялистами был , в результате погибло двое детей, восемь человек было ранено. Этот теракт стал первым в цепочке терактов в Республике Ирландии.

Транспорт 
В Белтёрбете недавно была восстановлена и возвращает свою славу железнодорожная станция. Она была открыта 29 июня 1885 года для соединения Большого Северного железнодорожного пути Ирландии с веткой к деревне Ballyhaise на линии от Клонса до Кавана. С 24 октября 1887 она также обслуживала узкоколейку Каванской и Литримской железной дороги в направлении Дромода и Аригны. 1 апреля 1959 станция была окончательно закрыта на капитальный ремонт.

Экономика 
Основным источником городского дохода является туризм, который включает в себя рыбалку, лодочные прогулки, местную железнодорожную станцию и туры по графству. В городе есть собственный фестиваль, Белтёберский фестиваль Эрне, включающий в себя выборы Леди Эрне. Фестиваль привлекает огромные толпы людей в последние недели июля и является одним из крупнейших в Ирландии мероприятий с демонстрацией разнообразных фасонов платья. Занятое население работает преимущественно в пригородах Кавана, Балликоннелл и других близлежащих районах. Помимо связанных с туризмом рабочих мест, в самом городе также есть несколько источников трудовой занятости. Каждую пятницу местные фермеры в городе проводят ярмарку, где продаётся свежая продукция, а также сыр, рыба, овощи т.д.

Демография 
Население — 1395 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1295 человек. При этом, население пригородов (environs) — 16 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Местоположение в Ирландии  
 Карта города  
 Железнодорожная станция Белтёрбета  
 Белтурбет в 1613—1840 годах  
 Belturbet Genealogy Page
 Lady Of the Erne festival
 Fishing in the area
 Boat cruises

Города Ирландии
Населённые пункты графства Каван